Orleans megye (New York)
Orleans megye (Louisiana)
Orleans megye (Vermont)